Comitatul Crook sau Crook County se poate referi la:

Toponime
Comitate din Statele Unite ale Americii:
 Crook County, Oregon 
 Crook County, Wyoming

Nave
 USS Crook County (LST-611)

Vezi și
Comitatul Cook